Plückebaum ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Plückebaum (1880–1952), deutscher Maler und Radierer
 Meta Plückebaum (1876–1945), deutsche Tier-, Blumen- und Porträtmalerin sowie Grafikerin